Fülleborns langklauw
 Geelhalslangklauw
 Geelkeellangklauw
 Grimwoods langklauw
 Kaapse langklauw
 Panganilangklauw
 Roodkeellangklauw